Valdestillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdestillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Valdestillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar